Sejben Viktor (Székesfehérvár, 1996. június 4. –) magyar labdarúgó, a Csákvár támadó középpályása.

Pályafutása

Videoton FC

Hivatkozások

Források 

hlsz adatlap

További információk

Kapcsolódó szócikkek 

1996-ban született személyek
A Videoton labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
A Csákvár labdarúgói